Twang — английская ономатопея звука вибрирующей струны. В современной музыке используется как характеристика звучания электрических гитар, характерная для продукции Gretsch и Fender, а также как особенность пения исполнителей кантри.

Другие значения:
  — инди-рок-группа из Бирмингема.
  — инди-рок-группа из Манчестера и Престона.
 Twang (альбом) — альбом Джорджа Стрейта.